Velika nagrada Nemčije 1988 je bila devetadirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1988. Odvijala se je 24. julija 1988 na dirkališču Hockenheimring v Hockenheimu. Zmagal je Ayrton Senna, drugo mesto je osvojil Alain Prost, tretje pa Gerhard Berger. Senna je osvojil tudi najboljši štartni položaj, Alessandro Nannini pa je postavil najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Kvalifikacije
Na kvalifikacijah, ki so jih ovirali občasni močni nalivi, sta ponovno prevladovala dirkača moštva McLaren, kot običajno v tej sezoni Ayrton Senna pred Alainom Prostom. V drugo vrsto sta se uvrstila dirkača Ferrarija, Gerhard Berger in Michele Alboreto,v tretjo pa Nelson Piquet s Lotusom in Alessandro Nannini z Benettonom.

Dirka 
Dež se je nadaljeval tudi ponoči, zjutraj pa je ponehal, toda steza je bila ob štartu še vedno mokra, zato so vsi dirkači razen Nelsona Piqueta začeli na dežnih pnevmatikah. Ayrton Senna je na štartu povedel, sledila pa sta mu Gerhard Berger in Alessandro Nannini. Piquet pa je z gumami tipa slick zaradi akvaplaninga zletel s proge že v prvem krogu in odstopil. Alain Prost je po slabem štartu padel na četrto mesto, toda že kmalu se je prebil na drugo mesto, Senna pa si je medtem nabral že kar lepo prednosti pred Francozom. V devetem krogu je Senna prisilil Philippa Alliota, ki je zaradi pojavljajoče se suhe idealne linije že zamenjal pnevmatike za tiste za suho stezo, da je obvozil šikano. Položaji v ospredju so ostali nespremenjeni vse do konca dirke, le Nannini, ki je nekaj časa dirkal na tretjem in nato četrtom mestu, je moral v osemindvajsetem krogu na nepredviden postanek v bokse in se vrnil na stezo s štirimi krogi zaostanka. Tako je bila to sedma letošnja dvojna zmaga za McLaren, Ferrarija Berger in Alboreto sta bila tretji oziroma četrti, peto mesto je osvojil Ivan Capelli, ki je zadnjih trideset krogov prepeljal z zlomljeno sklopko, šesto pa Thierry Boutsen v dirkalniku nastavljenem za suho stezo, zato je tudi lahko postavil najhitrejši krog dirke. Uvrščenih je bilo devetnajst dirkačev, prva peterica pa v istem krogu.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 44
| 1:32:54,188
| 1
| 9
|-
! 2
| 11
|  Alain Prost
| McLaren-Honda
| 44
| + 13,609 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 44
| + 52,095 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 44
| + 1:40,912
| 4
| 3
|-
! 5
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Judd
| 44
| + 1:49,606
| 7
| 2
|-
! 6
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 43
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 43
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 15
|  Maurício Gugelmin
| March-Judd
| 43
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 9
| 2
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Honda
| 43
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 10
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 43
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 11
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 43
| +1 krog
| 24
|  
|-
! 12
| 10
|  Bernd Schneider
| Zakspeed
| 43
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 13
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Rial-Ford
| 42
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 14
| 9
|  Piercarlo Ghinzani
| Zakspeed
| 42
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 15
| 36
|  Alex Caffi
| Dallara-Ford
| 42
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 16
| 32
|  Oscar Larrauri
| Euro Brun-Ford
| 42
| +2 kroga
| 26
|  
|-
! 17
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Judd
| 41
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 18
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 40
| +4 krogi
| 6
|  
|-
! 19
| 29
|  Yannick Dalmas
| Larrousse-Ford
| 39
| Sklopka
| 21
|  
|-
! Ods
| 14
|  Philippe Streiff
| AGS-Ford
| 38
| Pedal za plin
| 16
|  
|-
! Ods
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Judd
| 34
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 21
|  Nicola Larini
| Osella
| 27
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Judd
| 16
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 33
|  Stefano Modena
| Euro Brun-Ford
| 15
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 8
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Lotus-Honda
| 1
| Zavrten
| 5
|  
|-
! DNQ
| 24
|  Luis Perez-Sala
| Minardi-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 26
|  Stefan Johansson
| Ligier-Judd
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 4
|  Julian Bailey
| Tyrrell-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 31
|  Gabriele Tarquini
| Coloni-Ford
|  
|  
|
|  
|}

Formula 1 sezona 1988
1988